Мешев — черкесская фамилия. Известные носители:
 Мешев, Ислам (род. 1990) — российский боец смешанных единоборств. Боец АСА.
 Мешев, Рустам — российский самбист, победитель чемпионата войск национальной гвардии Российской Федерации по самбо и боевому самбо на Кубок Героя России генерал-полковника Анатолия Романова.

Примечания